Александр Ясинский:
 Ясинский, Александр Ибрагимович (1929—2019) — промышленный и государственный деятель, финансист.
 Ясинский, Александр Филиппович (род. 1930) — советский военачальник, генерал-майор.